Entraigas kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Entraygues-sur-Truyère, departementet Aveyron i regionen Occitanien, 
 Antraigues-sur-Volane, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,